Паничев — русская фамилия. Известные носители:
 Паничев, Борис Алексеевич (1924—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 Паничев, Николай Александрович (род. 1934) — министр станкостроительной и инструментальной промышленности СССР (1986—1991).